Peliny je název více míst podél Tiché Orlice ve východní části Chocně a východně od Chocně:

 Peliny (Zářecká Lhota) – jeden z názvů osady Hrádníky v obci Zářecká Lhota v okrese Ústí nad Orlicí, východně od Chocně, na levém břehu Tiché Orlice, pod zříceninou hradu Hrádníky
 Peliny (Choceň) – osada a formálně i název ulice ve východní části města Choceň v okrese Ústí nad Orlicí, na pravém břehu Tiché Orlice
 Přírodní rezervace Peliny – chráněné území v Chocni na pravém břehu Tiché Orlice, v místech s pomístním názvem Na Skalách
 Peliny – pomístní název oblasti uvnitř zákruty Tiché Orlicí ve východní části města Choceň v okrese Ústí nad Orlicí, na levém břehu Tiché Orlice
 Peliny, též Zadní Peliny – pomístní název skal v oblasti přírodní rezervace Hemže-Mýtkov na pravém břehu Tiché Orlice, proti osadě Hrádníky